Палемон:

Ім'я 

 Палемон () — друге ім'я Мелікерта
 Палемон — аргонавт Палемоній
 Палемон — князь литовський (жемантійський)

Інше 

Палемон — вид метеликів (Carterocephalus palaemon)

Література 
 
Персонажі давньогрецьких міфів